Purgleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Purgleitner (1791 oder 1792–1866), österreichischer Politiker, Vizebürgermeister von Graz
 Johann Purgleitner (Lebensdaten unbekannt), österreichischer Politiker, 1850–1861 Bürgermeister von Wiener Neustadt